Patten peut faire référence à :

Patronyme 

 Arturo Patten (1939-1999), photographe américain 
 Cassandra Patten (1987-), nageuse britannique 
 Chris Patten (né en 1944), homme politique anglais, dernier gouverneur de Hong Kong 
  (1939-2005), musicien américain (Gladys Knight & the Pips) 
 Fred Patten (1940-2018), historien américain 
 
 Luana Patten (1938-1996), actrice américaine 
 Lewis B. Patten (1915-1981), auteur américain spécialisé dans le roman western 
 Pramila Patten (née en 1958), avocate britannique d'origine mauricienne 
 Richard Patten (1942-2021), homme politique canadien de l'Ontario 
 Thomas Patten (1910-1936), volontaire irlandais de la guerre d'Espagne

Hydronyme 

 Rivière Patten, cours d'eau affluent de la rivière Turgeon, du District de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.
 Rivière Patten Sud, cours d'eau affluent de la rivière Patten, du District de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.

Toponyme 

 Patten, ville située dans l’État américain du Maine